Алешандре Мартинес:
 Мартинес, Алешандре Гутьеррес (род. 1987) — андоррский футболист.
 Мартинес, Алешандре Палау (род. 1998) — андоррский футболист.